Ки́верцовский райо́н () — упразднённая административная единица на юго-востоке Волынской области Украины. Административный центр — город Киверцы.

География 
Площадь — 1 414 км² (7-е место среди районов).

Основные реки — Стир, Рудка, Путиловка.

История 
Район образован в 1940 г.

Достопримечательности 
На его территории располагается комплекс археологических памятников Берестяное.

На территории района также располагается национальный парк "Цуманская пуща".

Демография 
Численность наличного населения района, на 1 декабря 2013 составляло 63 898 человек, в том числе в городских условиях проживали 24 004 человека (37,57 %), в сельских — 39 894 (62,43 %). Постоянное население — 63 434 человека, в том числе городское население — 23 456 человек (36,98 %), сельское — 39 978 (63,02 %).

Административное устройство 

Количество советов (рад):
 городских — 1
 поселковых — 2
 сельских — 24

Населённые пункты 
Количество населённых пунктов:
 городов районного значения — 1 (Киверцы)
 посёлков городского типа — 2 (Олыка — 2 865, Цумань — 5 767)
 сёл — 72
 посёлков сельского типа — 0
Всего насчитывается 75 населённых пунктов.

Транспорт

Примечания

Ссылки 
 Учетная карточка района на сайте Верховной рады Украины